La Serie A1 1997-1998 è stata la 79ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. 

Viene introdotta l'assegnazione dei tre punti per la vittoria e al qualificazione ai Play-off viene allargata alle prime sei classificate. Per il secondo anno consecutivo il CUS Pescara ha sconfitto in finale il Posillipo che aveva concluso in testa alla classifica la stagione regolare.
Le retrocessioni sono state quattro per il ritorno del campionato a 12 squadre.

Classifica

Play Off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 Pescara Campione d'Italia
 Ortigia, Anzio, Paguros e Como retrocesse in Serie A2

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1997-98

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1997
Sport acquatici nel 1998
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto